Joachim Ernst van Anhalt (1536-1586), vorst van Anhalt (1561-1586)
 Joachim Ernst van Anhalt (1901-1947), laatste hertog van Anhalt (1918)